Plumb se poate referi la:
 Plumb, metal
 Plumb (1911), poezie simbolistă scrisă de George Bacovia 
 Plumb (1916), volum de poezii de George Bacovia
 Plumb, numele de scenă al cântăreței Tiffany Arbuckle Lee (n. 1975)